Dzerjinsk se poate referi la:

 Dzerjinsk, oraș în Belarus
 Dzerjinsk, oraș în Rusia

Vezi și 
 Dzerjînsk